Јукон се може односити на:
 Јукон
 Јукон (река)
 Јукон (Пенсилванија)
 Јукон (Оклахома)
 Јукон (Ајдахо)

или:
 Јукон-Којукук (Аљаска)
 Форт Јукон (Аљаска)